Меда́ль «Ветера́н Вооружённых си́л Росси́йской Федера́ции» — медаль Министерства обороны Российской Федерации. Учреждена приказом Министра обороны Российской Федерации № 770 от 24 ноября 2016 года «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации „Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации“». Изменения в положение и внешний вид медали внесены приказом № 551 от 11 сентября 2017 года.

Положение о медали 
Медалью Министерства обороны Российской Федерации «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации» награждаются за многолетнюю добросовестную службу военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации, не имеющие дисциплинарных взысканий, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляет 25 лет и более, при увольнении с военной службы:
 награждённые государственными наградами Российской Федерации (СССР);
 награждённые почётными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации;
 награждённые двумя и более ведомственными знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации.

Награждение медалью Министерства обороны Российской Федерации «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации» производится приказом должностного лица, осуществляющего увольнение военнослужащего с военной службы, или другим должностным лицом по его поручению, в приказе об увольнении.

Вместе с медалью выдаётся удостоверение установленной формы и фрачный знак «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации».

Повторное награждение медалью не производится.

Правила ношения 
Медаль (лента медали) носится на левой стороне груди, в соответствии с Правилами ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков, учреждённых в установленном порядке.

Фрачный знак «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации» носится на левом лацкане гражданского костюма.

Описание медали 
Медаль — из металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне медали в центре — рельефное одноцветное изображение эмблемы Вооруженных Сил Российской Федерации (изображение двуглавого орла с распростёртыми крыльями, держащего в правой лапе меч, а в левой — лавровый венок. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите — всадник, поражающий копьём дракона) и лавровой ветви под ней. В нижней части — развевающаяся лента с надписью рельефными буквами: «ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ».

На оборотной стороне медали в центре — рельефная надпись в три строки: «ОТЕЧЕСТВО ДОЛГ ЧЕСТЬ», по кругу — рельефная надпись: в верхней части — «МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ», в нижней части — «РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. С правого края ленты оранжевая полоса шириной 12 мм, на которой справа расположена одна чёрная полоса шириной 2 мм, левее — серая и белая полосы шириной 6 мм, на белой полосе три красные полосы шириной 1 мм каждая.

Фрачный знак — из металла золотистого цвета в виде эмблемы Вооруженных Сил Российской Федерации на лавровой ветви.

Размеры фрачного знака: ширина — 20 мм, высота — 16 мм.

Семантика медали 
Элементы медали и фрачного знака символизируют (семантика):
 эмблема Вооружённых Сил Российской Федерации и лавровая ветвь — безупречную и добросовестную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации;
 оранжевое поле ленты медали с чёрной полосой — принадлежность медали к системе знаков отличия Вооружённых Сил Российской Федерации;
 серая, белая и красные полосы ленты медали (цвета ленты медали «Ветеран Вооружённых Сил СССР») — предназначение медали для награждения военнослужащих.

См. также 
 Звание «Ветеран военной службы»
 Медаль «Ветеран Вооружённых сил СССР»
 Медаль «Ветеран Вооружённых сил Республики Казахстан»
 Медаль «Ветеран труда»

Примечания

Ссылки 
 Минобороны учредило медаль «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации» / РИА НОВОСТИ
 Минобороны учредило ведомственную медаль «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации» / «Мир фалеристики»
  Минобороны учредило ведомственную медаль… / «Начфин»
 Письмо ветерана Вооружённых Сил Министру обороны Российской Федерации / «Военные пенсионеры»

Ветеран Вооружённых сил Российской Федерации
Появились в 2016 году в России